Гариба́льди () — итальянская фамилия и названные в честь её носителей объекты:

Фамилия 
 Гарибальди, Анита (1821—1849) — бразильско-итальянская революционерка, жена и соратница Джузеппе Гарибальди.
 Гарибальди, Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, полководец, один из вождей Рисорджименто.
 Гарибальди, Менотти (1840—1903) — итальянский политический и военный деятель, сын Джузеппе Гарибальди.
 Гарибальди, Пеппино (1879—1950) — итальянский политический и военный деятель, внук  Джузеппе Гарибальди. 
 Гарибальди, Риччотти (1847—1924) — итальянский политический и военный деятель, сын Джузеппе Гарибальди.
 Гарибальди, Сильвиано Раджо (род. 1988) — итальянский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Майкл Гарибальди — персонаж фантастического телесериала «Вавилон-5».

Топонимы 
 Гарибальди — вулкан в Канаде.
 Гарибальди Лэйк — вулканическое поле в Канаде.

Станции метро 
 «Гарибальди» — станция Лионского метрополитена.
 «Гарибальди ФС» — пересадочный узел Миланского метрополитена.
 «Гарибальди» — станция Неаполитанского метрополитена.
 «Гарибальди» — станция Парижского метрополитена.

Техника 
 Джузеппе Гарибальди (авианосец)
 Лёгкие крейсера типа «Джузеппе Гарибальди»

Формирования 
 Берсальерская бригада «Гарибальди» — формирование в итальянской армии.